Rucandio és un nucli de població a 19 km de Polientes i a 837 msnm al municipi càntabre de Valderredible, en el que només hi viuen 5 persones (2004).

Entitats de població
Valderredible